Jaxartes kan syfta på:

 Jaxartes – det antika namnet på en flod i Centralasien, se Syr-Darja
 Jaxartes (djur) – ett släkte plattdubbelfotingar